YLT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Alert (Nunavut) (Canada)